Саундтрек к специальному эпизоду «Рождественская песнь» выпущен лейблом Silva Screen Records в Великобритании 21 марта 2011 года в Едикобритании, а 22 ноября 2011 года в цифровой форме стал доступен жителям США. Впоследствии саундтрек переиздали ограниченной серией в 500 штук на белых виниловых пластинках, релиз состоялся 1 декабря 2014 года.

Список треков

Примечания 

Саундтреки 2011 года